

Geografia 
 Hawes – paese della contea del North Yorkshire, in Inghilterra
 Hawes (Michigan) – civil township situata nella contea di Alcona, nello stato del Michigan, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Charles Boardman Hawes (1889-1923) – scrittore statunitense
 Charles George Hawes (1890-1963) – ingegnere britannico
 Hampton Hawes (1928-1977) – pianista statunitense
 John Hawes (1876-1956) – religioso e architetto britannico
 John Hawes (pentatleta) (1951) – nuotatore e pentatleta canadese
 Josiah Johnson Hawes (1808-1901) – fotografo statunitense
 Jason Hawes (1971) – presentatore televisivo statunitense
 Keeley Hawes (1976) – attrice ed ex modella britannica
 Richard Hawes (1797-1877) – politico statunitense
 Spencer Hawes (1888) – cestista statunitense
 Steve Hawes (1950) – cestista statunitense